Amphibia bezeichnet:

 Amphibien, Klasse der Landwirbeltiere
 Amphibia (Fernsehserie), Fernsehserie des Disney Channel (2019–2022)